

Informática
 Spring Framework, para desarrollo de aplicaciones Java.
 Spring (videojuego), motor para videojuegos de estrategia en tiempo real.

Lugares
 Springs (Sudáfrica), ciudad de la Provincia de Gauteng;

En Estados Unidos
 Springs (Nueva York), lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Nueva York;
 Spring (Texas), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Harris, estado de Texas;
 Distrito Escolar Independiente de Spring, en el estado de Texas;
 Municipio de Spring 
 Municipio de Spring (condado de Jefferson, Arkansas)
 Municipio de Spring (condado de Lincoln, Arkansas)
 Municipio de Spring (condado de Searcy, Arkansas)
 Municipio de Spring (condado de Spink, Dakota del Sur)
 Municipio de Spring (condado de Boone, Illinois)
 Municipio de Spring (condado de Cherokee, Iowa)
 Municipio de Spring (condado de Butler, Kansas)
 Municipio de Spring (condado de Perry, Pensilvania)
 Municipio de Spring (condado de Berks, Pensilvania)
 Municipio de Spring (condado de Centre, Pensilvania)
 Municipio de Spring (condado de Crawford, Pensilvania)
 Municipio de Spring (condado de Snyder, Pensilvania)

Arte
 American Spring, una banda de pop estadounidense de los años 70.
 Spring (banda), una banda británica de rock progresivo de los años 1970.
 Spring (álbum), único álbum de la banda británica Spring.
 Spring (película) (2014), una película romántica y de horror estadounidense.

Personas
 Abreviatura científica del botánico Antoine Frédéric Spring 1814-1872.

Enlaces externos